Tscherwonenko () ist der Familienname folgender Personen:

 Jewhen Tscherwonenko (* 1959), ukrainischer Politiker
 Stepan Wassiljewitsch Tscherwonenko (1915–2003), sowjetischer Diplomat